Nagy Ödön (1914–1995) református lelkész, néprajzkutató
 Nagy Ödön (1957–2017) szobrász, grafikus, tanár